Osho puede referirse a alguno de los siguientes términos:

 Ōshō. Uno de los siete títulos del shōgi profesional en Japón.
 Osho (1931-1990), líder religioso indio.
 Movimiento osho, nuevo grupo religioso.
 Ataque bioterrorista osho (1984), atentado de un grupo de seguidores de Osho.
 Conspiración de asesinato osho de 1985, conspiración de un grupo de seguidores de Osho para asesinar al fiscal Charles Turner.